Chiasso, een stad in het Zwitserse kanton Ticino.
 FC Chiasso, een Zwitserse voetbalclub uit bovengenoemde plaats
 GP Chiasso, een voormalige wielerwedstrijd in bovengenoemde plaats
 Stadio Comunale di Chiasso, een multifunctioneel stadion in bovengenoemde plaats
 Ponte Chiasso, een plaats in de Italiaanse gemeente Como.